Osoby o tym nazwisku:
 Ania Karwan – polska wokalistka, aktorka, kompozytorka, autorka tekstów i pianistka
 Bartosz Karwan – polski piłkarz
 Marek Karwan – polski przedsiębiorca
 Michał Karwan – polski piłkarz